Israel kan syfta på:

 Israel (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Israels land – ett område med obestämd geografisk räckvidd i södra Levanten
 Israels historia –  historia om landområdet i Mellanöstern
 Israel Museum – Israels nationalmuseum
 Israels tio försvunna stammar – de israeliter som fördes bort av assyrierna
 Storisrael – en term med flera olika bibliska och politiska betydelser över tiden
 Israel (mytologisk gestalt) – enligt Första Moseboken i den hebreiska Bibeln israeliternas anfader vanligen kallad Jakob
 Israeliter – folkgrupp omnämnd i Gamla testamentet
 Israeler – personer med israelisk nationalitet
 Beta Israel –  judar av etiopisk härkomst
 7507 Israel – en asteroid i huvudbältet

Politisk geografi
 Kungariket Israel (förenad monarki) – det i Gamla Testamentet beskrivna kung Davids och Salomos rike, ca 1050–930 f.Kr. 
 Kungariket Israel (Samarien) – ett antikt kungadöme i Samarien, i Bibeln som uppföljaren till Kungariket Israel 930/800-talet–720 f.Kr. 
Israel – en stat utropad 1948
Gröna linjen (Israel) – gräns mellan Israels folkrättsligt erkända territorium och andra områden som kontrolleras av Israel
Israeliska bosättningar – bosättningar på Västbanken
Gazaremsan – palestinskt område utanför gröna linjen men som står under israelisk kontroll sedan 1967
Västbanken – palestinskt område utanför gröna linjen men som står under israelisk kontroll sedan 1967
Östra Jerusalem – palestinskt område utanför gröna linjen men som Israel gör anspråk på och som står under israelisk kontroll sedan 1967
Golanhöjderna – syriskt område utanför gröna linjen men som Israel gör anspråk på och som står under israelisk kontroll sedan 1967

Geografi

Finland 

 Israel, Sastmola, Satakunta,

Israel 

 Israel – självständig stat 1948–,

Mexiko 

 Israel, Ocosingo, 
 Israel, Chalchihuitán,

Se även
Disraeli (olika betydelser)
Palestina – flera betydelser
 Juda rike – i Bibeln som den södra delen av det förenade kungariket Israel
Kungariket Jerusalem – en korsfararstat
Brittiska Palestinamandatet – brittiskadministrerat mandat under Nationernas förbund (1922-1948)
Jakob (patriark) – även som Israel, anfader till israeliterna
Judar – etno-religiös grupp bestående av ättlingar till israeliterna
Arab-israeliska konflikten
Israel–Palestina-konflikten

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar